Чемпионат мира по мини-футболу 2016 (, ) — 8-й Чемпионат мира по мини-футболу ФИФА, финальный турнир которого прошел с 10 сентября по 2 октября 2016 года в Колумбии в городах Кали, Букараманга и Медельин. Матч открытия между сборными Колумбии и Португалии состоялся в городе Кали на арене «Колизео Эль Пуэбло». На этой арене также прошёл  матч за 3-е место и финальный поединок.

Выборы места проведения 
Кандидатами на принятие чемпионата мира по мини-футболу 2016 стали 6 стран. Из них 4 страны по различным причинам сняли свои кандидатуры. 28 мая 2013 года исполнительный комитет ФИФА объявил что страной-хозяйкой чемпионата станет Колумбия.

Страны-кандидаты

Страны, снявшие свои заявки по различным причинам

Участники

Стадионы

Судьи

|}

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Сравнение команд, занявших третье место

Раунд плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Чемпион 
В финальном поединке сборная Аргентины победила сборную России в основное время со счётом 5-4. Для обеих команд это был первый выход в финал чемпионата мира. Бронзу получила сборная Ирана, обыгравшая сборную Португалии по пенальти (дополнительное время регламентом предусмотрено не было) — 2-2 (4-3). Приз за fair play получила сборная Вьетнама.

На церемонии награждения после финального матча помимо общекомандных медалей вручили и индивидуальные призы. Тройка лучших бомбардиров получила золотую, серебряную и бронзовую бутсы, лучший вратарь — золотую перчатку, лучшие игроки — золотой, серебряный и бронзовый мячи. Отдельно после матча за третье место был награждён завершивший карьеру в сборной Бразилии Фалькао. Легендарному нападающему вручили малый кубок как лучшему бомбардиру всех чемпионатов мира (45 мячей).

Бомбардиры 
12 голов
 Рикардиньо
10 голов
 Фалкао
 Эдер Лима
7 голов
 Болинья
6 голов
 Вассура
 Супхавут Тхуеанкланг
5 голов
 Финео
 Диегиньо
 Абдельрахман эль-Ашваль
 Махди Джавид
 Али Хассанзаде
 Фернандо Кардинал
 Иван Чишкала
 Джирават Сорнвичиан
4 гола
 Кристиан Борруто
 Алан Бранди
 Аламиро Вапораки
 Леандро Куццолино
 Родриго
 Фернандиньо
 Ахмад Исмаилпур
 Серхио Лосано
 Мигельин
 Анхельот Каро
 Адиль Хабиль
 Энмануэль Айяла
 Хуан Салас
 Артём Ниязов
 Критсада Вонгкаэо
 Джетсада Чудеч
3 гола
 Галло
 Сантьяго Басиле
 Нгуен Мин Три
 Мостафа Эид
 Хоссейн Тайеби
 Айкардо
 Мурило Феррейра
 Родольфо Фортино
 Дуглас Жуниор
 Павел Таку
 Алехандро Паньягуа
 Дину
 Сергей Абрамович
 Даниил Давыдов
 Дмитрий Лысков
 Ромуло
 Владислав Шаяхметов
2 гола
 Грэг Джовенали
 Дамиан Стаццоне
 Пабло Таборда
 Ари
 Батериа
 Шуша
 Тран Ван Ву
 Мизо
 Афшин Каземи
 Фархад Таваколи
 Рауль Кампос
 Лука Леджьеро
 Габриэль Лима
 Лео Жарагуа
 Арнольд Кнауб
 Хорхе Абриль
 Сэнди Домингес
 Алехандро Марреро
 Калу
 Абдиэль Кастрельон
 Фернандо Мена
 Рене Вильяльба
 Франсиско Мартинес
 Хуан Педрозо
 Ричард Реяла
 Тьягу Бриту
 Джо
 Андрэ Коэльо
 Сергей Абрамов
 Иван Милованов
 Джеффери Буле
 Эллиот Рагомо
 Джавлон Аноров
 Денис Овсянников
1 гол
 Джонатан Барьентос
 Адам Купер
 Крис Себальос
 Виталий Борисов
 Ровшан Гусейнлы
 Фабио Полетто
 Эдуардо
 Джерардо Баттистони
 Константино Вапораки
 Фернандо Вильхельм
 Жэ
 Джексон Самурай
 Джонатан Аревало
 Хосе Гонсалес
 Хосе Мансилья
 Вандерлей Руис
 Патрик Руис
 Вальтер Энрикес
 Эссам Алла
 Мостафа Надер
 Ахмед Хомос
 Мохаммад Кешаварз
 Бебе
 Ривильос
 Хосе Руис
 Фернандао
 Алекс Мерлим
 Серджо Романо
 Карлос дос Сантос
 Марко Эрколесси
 Александр Довгань
 Чингиз Есенаманов
 Илья Мун
 Даурен Нургожин
 Николай Пенгрин
 Андрес Рейес
 Джонатан Торо
 Эрик Бренес
 Хуан Кордеро
 Эдвин Кубильо
 Карлос Чавес
 Энди Бакеро
 Карель Марино
 Даниэль Эрнандес
 Мохамед Джуад
 Юссеф эль-Мазрай
 Магу
 Мариу
 Хосе Браун
 Майкл де Леон
 Уго Мартинес
 Хуан Морель
 Энрике Франко
 Мигел Анжело
 Жуан Матуш
 Рэ
 Густаво
 Колеман Макау
 Виват Тхаияроен
 Апиват Чаемчароен
 Дильшод Ирсалиев
 Нодир Элибаев
 Дмитрий Бондарь
 Михаил Грицина
 Николай Грицина
 Сергей Журба
 Сергей Коваль
 Александр Сорокин

Телевидение

Ссылки 

 Чемпионат мира по мини-футболу на сайте ФИФА 

Чемпионаты мира по мини-футболу